Ривера де Гвадалупе има више значења:

 Ривера де Гвадалупе (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ривера де Гвадалупе (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику